Zertal ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Zertal (1936–2015), israelischer Archäologe
 Idith Zertal (* 1945), israelische Historikerin